Supatá kan syfta på:

Colombia 

 Supatá (kommun), Cundinamarca, 
 Supatá (ort), Cundinamarca,